
Molekulska formula -{C14H16ClN3O}- se može odnositi na:

 JNJ 7777120
 ELB-139